Amba Aradam (Berg), berg in Ethiopië
 Slag bij Amba Aradam, veldslag tussen Italië en Ethiopië
 Via dell'Amba Aradam, laan in Rome